Žinėnai ist ein Dorf in Litauen:

 Mažieji Žinėnai, Rajongemeinde Jonava
 Žinėnai (Jonava), Rajongemeinde Jonava 
 Žinėnai (Radviliškis), Rajongemeinde Radviliškis